Compromiso para el Cambio puede referirse a:

 Frente Compromiso para el Cambio: una alianza electoral argentina creada en 2003 en la Ciudad de Buenos Aires.
 Compromiso para el Cambio (partido): un partido político argentino creado en 2005 que cambió en 2008 su nombre a Propuesta Republicana.